Changing Faces (muziekgroep), een Amerikaanse R&B-duo uit de jaren negentig
 Changing Faces (Changing Faces), hun debuutalbum
 Changing Faces (Bros), het derde muziekalbum van de Britse popgroep Bros